«Грозово́й перева́л» () — двухсерийная итальянская экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» (2004 г.).

Сюжет 
У одинокого путника (мистера Локвуда) ломается повозка. Дабы не замёрзнуть во время вьюги странник ищет кров и находит его в полузаброшенном доме. Ночью он видит призрак молодой женщины, который как ему кажется хочет утащить его с собой. Экономка рассказывает Локвуду историю девушки.

Всё началось с того, что бывший хозяин дома мистер Эрншо подбирает маленького цыганского мальчика, нарекает Хитклиффом и воспитывает как собственного сына. У самого Эрншо двое детей: Айвори и Кэтрин. Айвори сразу возненавидел Хитклиффа.

Проходят годы и между приёмными братом и сестрой возникает нежное чувство. Умирает мистер Эрншо и теперь главой дома становится алчный и завистливый Айвори. Он выгоняет Хитклиффа из дома в конюшню и заставляет батрачить. Лишь отрада в виде Кэтрин смягчает весь ужас положения молодого человека. Однако, девушка хоть и любит Хитклиффа стремится к роскошной жизни. Для этого она намерена выйди замуж за богатого соседа Эдгара. Не выдержав предательства любимой Хитклифф срывается с места и покидает дом.

Спустя годы он возвращается и видит уже замужнюю Кэтрин, но всё так и не может простить ей измены, хоть и часто наведывается к ним в гости. Чтобы досадить Кэтрин ещё больше он соблазняет сестру Эдгара Изабеллу.

Кэтрин умирает после тяжёлых родов. Хитклифф подавлен, несчастен. Он проклинает Кэти и надеется увидеть призрак любимой.

История заканчивается смертью Хитклиффа, когда наконец призраки двух влюблённых воссоединяются и покидают Перевал.

В ролях 
 Франтишек Станек — мистер Локвуд
 Владимир Кратина — мистер Эрншо
  — Айвори
 Алессио Бони — Хитклифф
  — Кэтрин
 Дана Вакова — Нелли Дин
 Юрай Расла — Эдгар
 Винтер Эйв Золи — Изабелла

Ссылки 

Телефильмы Италии
Телефильмы 2004 года
Исторические фильмы Италии
Экранизации романа «Грозовой перевал»
Фильмы Италии 2004 года
Фильмы Rai
Фильмы Titanus